«Пила́ 4» () — фильм ужасов 2007 года режиссёра Даррена Линна Боусмана по сценарию Патрика Мелтона и Маркуса Данстэна, а также по сюжету Мелтона, Данстэна и Томаса Фентона. Это четвёртый фильм в серии фильмов «Пила» и продолжение фильма «Пила 3» (2006). Главные роли исполнили Тобин Белл, Скотт Паттерсон, Костас Мэндилор, Бетси Расселл и Лайрик Бент.

Фильм начинается с того места, где закончился предыдущий фильм, со смертью Джона Крамера. Тем не менее, выясняется, что Джон, на случай своей смерти, оставил после серию записей и подсказок, которые приведут следователей к его последней игре. Когда детективы пытаются разгадать тайну финальной игры Джона, они втягиваются в паутину обмана, которая раскрывает истинные мотивы его извращённых игр.

«Пила 4» — первый фильм во франшизе, сценарий которого написал не Ли Уоннелл или Джеймс Ван. Он был выпущен компанией Lionsgate Films в США 26 октября 2007 года и получил в негативные отзывы критиков. Несмотря на это, фильм получил кассовый успех, заработав 139 миллионов долларов по всему миру. Продолжение под названием «Пила 5» было выпущено в 2008 году.

Сюжет 

Фильм начинается со сцены в морге. Патологоанатомы вскрывают тело Джона Крамера и в желудке находят диктофонную кассету. На место вскрытия приезжает детектив Хоффман и вставляет кассету, найденную в желудке Крамера, в диктофон. На плёнке Джон обращается к детективу: «Ты там, детектив? Если так, то ты последний, кто готов принять мой вызов. Возможно, тебе повезёт там, где других постигла неудача. Думаешь, я не подвергну тебя испытанию? Обещаю: моя работа будет продолжена. Ты думаешь, всё закончено, потому что я мёртв? Ничего не закончено — игра только началась!»

Двое мужчин просыпаются в мавзолее. Один из них — мужчина крупного телосложения по имени Тревор, а другой — молодой адвокат Арт Бланк. Оба они в разных концах мавзолея прикованы цепями к аппарату, находящемуся в середине мавзолея, который постепенно наматывает цепь на катушку. Если цепь закрутится до конца, то им обоим сломает шеи. У Арта зашит рот, а у Тревора глаза. Арт замечает на шее у Тревора ключ. Тревор, не понимая, что происходит (поскольку ничего не видит), начинает кричать и тянуть Арта за цепь, что приводит механизм в действие. Механизм начинает накручивать цепь и через несколько мгновений убьёт их. Тревор, пытаясь спастись, стал размахивать инструментами (найденными случайно) и ранил Арта в ногу. Арт убивает Тревора, несколько раз ударив его молотком по голове. Сняв ключ, Арт освобождается и, крича во все горло, разрывает зашитый рот.

Детектив Хоффман вместе с полицейским спецназом (командиром спецназа Риггом) обнаруживают тело детектива Кэрри. На место преступления приезжают агенты ФБР Питер Страм и Линдсей Перес. Страм сразу догадался, что Аманда Янг не могла затащить Кэрри в ловушку и что у Пилы есть ещё один помощник, которого они и должны найти.

Вернувшись домой, командир отряда спецназа Ригг идёт в ванную, где на него набрасывается неизвестный и усыпляет. Очнувшись, Ригг открывает дверь в комнату, где включается телевизор. Манекен с экрана объяснил, что Эрик Мэтьюз ещё жив. Он стоит на кубе льда, который растает через 90 минут, и Эрик Мэтьюз и детектив Хоффман погибнут. У Ригга есть всего 90 минут, чтобы спасти их.

Далее Ригг обнаруживает проститутку и сутенёршу Бренду, привязанную волосами к аппарату, который наматывает их. Ригг спасает её, но она берёт нож и бросается на него. Ригг толкает её на зеркало, и та погибает.

Следуя подсказкам Пилы, Ригг ловит в отеле насильника Айвена, с которым хочет поиграть Пила.

Отпечатки на гильзе, которую нашли под телом Кэрри, опознали как офицера Ригга. Полиция и ФБР принимает решение навестить его квартиру.

В квартире они находят труп Бренды и множество фотографий на стенах. Питер умудряется среди них увидеть «лишнюю», таким образом он находит подсказку — фотография Джилл Так.

ФБР допрашивает Джилл Так, жену Джона Крамера и основную подозреваемую в его деле.
Питер показывает ей её фотографии, которые ФБР нашли в квартире Ригга, и пытается понять её роль в действиях Пилы. Джилл вспоминает (показывают флешбэки) моменты с Джоном.

Тем временем Ригг под дулом пистолета заставляет Айвена приковать себя к кровати, включает диктофон и выходит из комнаты. Правила игры — насильник должен выколоть себе глаза, или умрёт. Айвен успевает выколоть себе один глаз, а второй не успевает, и аппарат Пилы отрывает ему конечности. Айвен погибает в страшных муках.
Допрос Джилл Так продолжается. Становится известно, что пациент её клиники Сессил придавил дверью живот Джилл, из-за чего она и потеряла ребёнка.
Страм и Перес вместе с полицейским спецназом обнаруживают труп Айвена в отеле.

Тем временем Ригг находит очередных жертв Пилы — Морган и Рекса, мужа и жену. Рекс часто избивал Морган, но в полицию она обращаться боялась. Ригг обо всём догадался и после допроса не удержался и ударил её мужа. В дело вмешался Хоффман, а муж вызвал адвоката Арта Бланка, которому ничего не удалось доказать, так как Хоффман всё «уладил», сказав, что готов давать показания на суде против мужа Морган, и свидетельствовать, что Рекс первым кинулся на Ригга, а не наоборот. На что Арт Бланк ответил, что знает о том, что Хоффман покрывает Ригга, и за враньё оба расплатятся впоследствии. В «игре» Пила проткнул Морган и её мужа железными прутьями таким образом, что один и тот же прут проходит сквозь супругов одновременно, не задевая важные точки и органы у Морган, но если она вытащит эти прутья, чтобы освободиться, то Рекс умрёт, так как у него они проходят сквозь важные точки, а нет — истечёт кровью. Жена отомстила мужу за причинённые страдания и вытащила все прутья, отчего он погибает.

Через некоторое время ФБР находит труп Рекса. Морган дала показания ФБР о том, что её спас Ригг. Но агент Страм не доверяет Риггу. Становится известно, что всех жертв Пилы защищал адвокат Арт Бланк. Он же является адвокатом Джилл Так. Эксперт-криминалист неосторожно активирует прибор Пилы, тот выстреливает и убивает полицейского-фотографа. Страм в последний момент успевает оттащить агента Перес.

Очередная игра Пилы находится в том же здании, где сейчас Страм и Перес. Посреди комнаты на стуле сидит кукла Билли, вокруг — свечи, на кукле — диктофон. Перес включает диктофон. Но оказалось, что это ловушка — из куклы в Перес выстреливают заряды и ранят Перез шрапнелью. Страм кричит вызвать скорую. Агент Страм разозлён, он ведёт допрос Джилл Так с намерением узнать, где Арт Бланк.
В прошлом Джон Крамер похитил Сессила, убившего его ребёнка. Сессил должен изуродовать своё лицо ножами или умереть от потери крови. Сессил делает это и освобождается. Он в гневе кидается на Крамера с намерением убить его, но из-за этого падает в другую ловушку — колючую проволоку — и погибает.

Страм покидает комнату допроса. Он смотрит на газету и агента озаряет! Ригг, Мэтьюз, Бланк и Хоффман находятся в здании Гидеон. Гидеон — первый дом Джона и имя его неродившегося ребёнка.

Бланк даёт Мэтьюзу пистолет с одним патроном и сообщает, что он погибнет, если кто-нибудь войдёт в дверь. Арт снимает куртку, и Мэтьюз с Хоффманом понимают, что он тоже участник игры — у него на спине прицеплено устройство Пилы. Ригг успевает вломиться в комнату с пленниками (Мэтьюз в отчаянии стреляет, но только ранит его), что приводит к смерти Мэтьюза. Глыбы льда расплющивают ему голову. Тем временем агент Страм проникает в здание Гидеон и находит комнату, где только что завершились события предыдущего фильма. Страм убивает не контролирующего себя Джеффа. Он видит трупы Пилы, Линн Денлон и Аманды Янг.

В это время раненые Ригг и Бланк корчатся на полу. Бланк тянется за диктофоном, Риггу кажется, что за пистолетом, и Ригг его убивает. Диктофонное послание говорило Риггу, что убив Мэтьюза, он провалил последнее задание. Ригг понимает, что помощник Пилы — детектив Хоффман.

«Игра окончена» — говорит Хоффман.

Далее Хоффман запирает агента Страма в комнате с трупами и уходит.

«Игра только начинается» — гласит послание Пилы Хоффману…

В ролях

Производство 
В январе 2007 года режиссёр первого фильма Джеймс Ван заявил, что сценарий находится в стадии разработки. Ли Уоннелл сказал «Fangoria», что он и Ван будут исполнительными продюсерами, заявив: «Мы с Джеймсом [Ваном], как исполнительные продюсеры, всё ещё относимся к фильму как к нашему ребёнку; мы всё равно будем следить за этим. Я определенно был в восторге от идей, которые у них были, и сценариев, которые они писали, и всё идет хорошо. Я на самом деле взволнован». В следующем месяце Даррен Линн Боусман, который ранее режиссировал второй и третий фильмы, вернулся в качестве режиссера. Дэвиду Хаклу, который работал художником-постановщиком двух предыдущих фильмов, предложили снять фильм, но в тот день, когда он получил предложение, у его жены был диагностирован рак. Продюсеры предложили ему режиссерские обязанности для пятого и шестого фильмов.

Поскольку Уоннелл больше не был заинтересован в написании сценариев фильмов «Пила», Twisted Pictures искала новых сценаристов и идеи для четвёртого фильма, что сделало его первым фильмом, который не был написан им. Исполнительный директор обнаружил Маркуса Данстэна и Патрика Мелтона и прочитал их сценарий «Полуночный человек». Исполнительный директор подумал, что сценарий дуэта может послужить приквелом к первому фильму, подробно описывая травмирующее событие в ранней жизни Джона Крамера. Тем не менее, продюсеры Марк Берг и Орен Коулз не хотели делать приквел и отказались от этой идеи, но сценарий привёл к тому, что Данстэн и Мелтон были наняты для написания следующих трёх фильмов серии. Томас Фентон также присоединился к Данстэну и Мелтону в качестве автора сюжета фильма. Марек Позиваль также был сценаристом в какой-то момент.

Вступить во франшизу было сложно для Данстэна и Мелтона, учитывая сериализованный характер фильмов, но они рассчитывали с Боусманом и съёмочной группой, чтобы наблюдать за ними, представив трилогию, которая начнется с четвёртым фильмом и завершится шестым. У дуэта не было никаких проблем с возвращением Пилы в сюжет, несмотря на его смерть в третьем фильме, так как персонаж умирал с момента оригинального фильма, чувствуя, что фильм не будет чувствовать себя как фильм без персонажа в нём. Как и в предыдущих работах, переписывание происходило в процессе написания, что привело к тому, что многие неиспользованные идеи для фильма позже были переработаны для пятого фильма.

Несмотря на то, что персонаж Джон Крамер был убит в предыдущей записи, в марте 2007 года было объявлено, что он подписал контракт на четвёртый и пятый фильмы.

С бюджетом в 10 миллионов долларов съёмки проходили с 16 апреля 2007 года по 3 мая 2007 года в Торонто.

Показ 
Пила 4 был выпущен в США и Канаде 26 октября 2007 года. Lionsgate провела своё четвёртое ежегодное донорство крови «Give Til It Hurts» для Красного Креста.

Саундтрек 
Альбом «Saw IV (Music From And Inspired By Saw IV)» был выпущен 23 октября 2007 года на Artists’ Addiction Records. Заглавная песня фильма «I.V.» была написана Ёсики и исполнена рок-группой «X Japan».

Выход на видео 
DVD и Blu-ray были выпущены 22 января 2008 года компанией Lionsgate Home Entertainment.

Реакция

Кассовые сборы 
Фильм собрал 63 300 095 долларов в США и Канаде и 76 052 538 долларов на других территориях, в результате чего общая сумма в мире составила 139 352 633 долларов США.

Критика 
Фильм получил в основном негативные отзывы от критиков. На сайте «Rotten Tomatoes» фильм имеет рейтинг 18% на основе 83 отзывов со средней оценкой 3,9/10. Консенсус сайта гласит: ««Пила 4» более тревожна, чем убедительна, а материал уже был в предыдущих фильмах». На сайте «Metacritic» фильм имеет среднюю оценку 36 из 100, основанную на 16 отзывах, что указывает на «в целом неблагоприятные отзывы». Зрители, опрошенные «CinemaScore», дали фильму среднюю оценку «B» по шкале от «A+» до «F».

Скотт Шуллер, пишущий для «Chicago Tribune», назвал его «фильмом таким же острым, как резиновый нож» и сказал, что «если ужасное ремесло фильма Боусмана не повернёт ваш желудок, пограничное порнографическое насилие будет. Сбивает с толку представить, что кто-то наслаждается мерзкой грязью, брызгающей на экране». Фрэнк Шек из «The Hollywood Reporter» сказал, что «известные изобретательные сцены пыток здесь кажутся истощёнными воображением», но добавил, что «она еще не прыгнула на акулу, как в конечном итоге сделали такие предшественники, как «Кошмар на улице Вязов» и «Пятница, 13-е».

Питер Хартлауб из «The San Francisco Chronicle» назвал фильм ««Сирианой» слэшеров, настолько сложных и многообразных, что ваша единственная надежда понять всё — съесть много рыбы накануне вечером, а затем посмотреть каждый из предыдущих фильмов, прямо перед входом в театр» . Джеймс Берардинелли писал, что «Пила 4 функционирует как затяжной, утомительный эпилог к серии, которая началась с энергетического взрыва три года назад с «Пилой: Игрой на выживание», а затем постепенно теряла импульс, согласованность и интеллект с каждой последующей ежегодной частью».

Менее негативный отзыв пришел от Джейми Рассела из BBC, который назвал его «глубоко тревожным; так же, как должен быть фильм ужасов».

Факты 
 Ли Уоннелл сообщил, что в фильме будут даны ответы на многие вопросы, возникшие в третьей части, а также будет раскрыта связь Конструктора Смерти и Оби из второй части.
 К сюжету, по словам Баусмана, был применён новый подход, благодаря чему рукопись стала сложна для восприятия. В фильме будет четыре развивающиеся параллельно истории, и ни одна из них не коснётся темы мучений.

Примечания

Ссылки 

Фильмы ужасов 2007 года
Фильмы ужасов США
Мидквелы
Фильмы Даррена Линна Боусмана
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы США 2007 года
Фильмы-квадриквелы
Сиквелы фильмов ужасов